Ранчо де ла Гарза има више значења:

 Ранчо де ла Гарза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де ла Гарза (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику